Алексеевское сельское поселение Ростовской области — муниципальное образование (сельское поселение) в Ростовской области:

 Алексеевское сельское поселение — в Матвеево-Курганском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Обливском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Октябрьском районе

См. также 
 Алексеевское сельское поселение